Misiunea Militară Franceză se poate referi la numele a a mai multor detașamente cu personal militar și civil trimise de Franța în România, pentru consilierea, sprijinirea și instruirea unităților și autorităților militare române:

 Misiunea Militară Franceză (1860-1869) - se referă la detașamentul francez care a activat în România trimis de împăratul Napoleon al III-lea al Franței, la cererea principelui român Alexandru Ioan Cuza, în intervalul 1860-1869.
 Misiunea Militară Franceză (1916-1918) - se referă la detașamentul francez trimis în România în timpul Primului Război Mondial, între 15 octombrie 1916  și 10 martie 1918;
 Misiunea Militară Franceză (1918-1919) - se referă la detașamentul francez trimis în România în timpul operațiilor militare postbelice, între 1 octombrie 1918  și 4 mai 1919.

Vezi și
 Misiunea militară germană în România
 Misiunea Aigle (România)
 Operațiunea Atlantic Resolve (România)